Název Mašovice má více sídel:
 Mašovice, obec v okrese Znojmo
 Mašovice (Meclov), část obce Meclov v okrese Domažlice
 Mašovice (Hořepník), část obce Hořepník v okrese Pelhřimov
 Mašovice (Dolní Hořice), část obce Dolní Hořice v okrese Tábor
 Mašovice (Povrly)

Externí odkazy